Směrnice může být:

 směrnice (předpis)
 směrnice přímky
 Směrnice (kniha) (kniha Julia Evoly)

Externí odkazy